Varrel ist der Name folgender geographischer Objekte in Niedersachsen:
 Varrel, Gemeinde im Landkreis Diepholz
 Varrel, Dorf in der Gemeinde Mittelstenahe, Landkreis Cuxhaven
 Varrel (Stuhr), Ortsteil der Gemeinde Stuhr, Landkreis Diepholz

Siehe auch:
 Varel (Begriffsklärung)
 Varell (Begriffsklärung)
 Varela (Begriffsklärung)
 Varella (Begriffsklärung)
 Guillaume Farel